C. A. Rosetti puede hacer referencia a:

Constantin Alexandru Rosetti; revolucionario rumano.
C. A. Rosetti, municipio del condado de Buzău, Rumania.
C. A. Rosetti, municipio del condado de Tulcea, Rumania.